Скотт Купер (; ) — английский и ирландский футбольный тренер.

Карьера 
Скотт Купер не играл в футбол на профессиональном уровне. На родине он долгое время работал с юношескими командами. В 2013 году специалист переехал в Таиланд, где поначалу работал с резервом клуба «Бурирам Юнайтед». Однако вскоре британец занял в нём место главного тренера. Под его руководством команда победила в 23 играх из 28, а также стала первым тайским коллективом, добравшимся до 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. В дальнейшем Купер работал с другими клубами из Таиланда и Индонезии. Также в разное время он руководил сборными Ангильи (дважды) и Монтсеррата. Летом 2018 года наставник временно исполнял обязанности главного тренера сборной Филиппин. Однако в следующем году после отставки шведа Свен-Ёрана Эрикссона Купер самостоятельно работал с национальной командой в рамках отборочного этапа к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

Достижения 
 Чемпион Таиланда''' (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные тренеры Англии
Футбольные тренеры Ирландии
Тренеры сборной Ангильи по футболу
Тренеры сборной Монтсеррата по футболу
Тренеры ФК «Бурирам Юнайтед»
Тренеры ФК «Муангтонг Юнайтед»
Тренеры ФК «Митра Кукар»
Тренеры ФК «Убон УМТ Юнайтед»
Тренеры ФК «Полис Теро»
Тренеры сборной Филиппин по футболу
Тренеры ФК «Порт»